Bata se poate referi la:

Localități 
 Bata, localitate din Afganistan
 Bata, sat în regiunea Burgas, Bulgaria
 Bata, oraș în Guineea Ecuatorială
 Bata, sat în județul Arad, România
 Bata, comună în județul Arad, România

Nume istorice 
 Bata, numele unei colonii grecești și ulterior genoveze, azi orașul Novorossiisk, Rusia

Nume de persoane 
 Tomáš Baťa, fondatorul unei fabrici de încălțăminte din Cehia
 Thomas J. Bata, industriaș ceh, fiul lui Tomáš Baťa
 Jan Antonín Baťa, industriaș ceh, fratele lui Tomáš Baťa

Companii 
 Bata Shoes, companie multinațională

Poreclele unor persoane 
 Zoran Mirković, fotbalist sârb
 Bata Živojinović, actriță și politician sârb
 Danilo Bata Stojković, actor sârb
 Agustín Sauto Arana, fotbalist spaniol
 Efren Reyes, jucător de biliard filipinez

Alte denumiri 
 Bata, numele unei zeități din mitologia egipteană
 Bata, o artă marțială irlandeză
 Bata, un tip de tobă (instrument muzical)
 Bata, o populație din Camerun
 Bata, canal din Cehia

Vezi și 
 Băta, sat în regiunea Pazargik, Bulgaria
 Bătești